Fermatov izrek, poimenovan po matematiku Fermatu, se nanaša na enega od njegovih izrekov:

 Fermatov mali izrek (teorija števil)
 Fermatov izrek o mnogokotniških številih (aditivna teorija števil)
 Fermatov izrek o pravokotnem trikotniku (teorija števil, ravninska geometrija)
 Fermatov izrek o stacionarnih točkah (diferencialni račun)
 Fermatov izrek o vsoti dveh kvadratov (teorija števil)
 Fermatov veliki izrek ali Fermatov zadnji izrek (teorija števil)
 Fermatovo načelo (fizikalna optika)